

Жарновиця — село в гміні Ґолча Меховського повіту Малопольського воєводства.
 Жарновиця-Дужа — село в гміні Вольбуж Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства.
 Жарновиця-Мала — село в гміні Вольбуж Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства.

Жарновиця — місто в однойменному окрузі Банськобистрицького краю.
 Жарновиця — округ (район) в Банськобистрицькому краї.